Termenul de furnicar se poate referi la următoarele:
Urs furnicar
Mușuroi

Dezambiguizare